Het seizoen 2008/2009 was het 83ste seizoen van ACF Fiorentina in het Italiaanse voetbal en het 71ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Onder leiding van Cesare Prandelli, die bezig was aan zijn vierde seizoen in Florence, eindigde La Viola op de vierde plaats in de eindrangschikking, waardoor plaatsing voor de play-offronde van de UEFA Champions League werd afgedwongen.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2008/09 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de veertien spelers die namens ACF Fiorentina in de achtste finale van de strijd om de Coppa Italia in de achtste finale met 1-0 onderuit gingen tegen Torino. Het enige doelpunt kwam in de 19de minuut op naam van Rolando Bianchi.

2009
Fiorentina